Tung-an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yunfu (prefekturhuvudort i Kina), Guangdong, 
 Mishan (ort), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar